Die Fortuna liga 2020/21 war die 34. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball der Slowakei und die 28. Spielzeit seit 1993. Sie wurde am 8. August 2020 eröffnet und endete am 22. Mai 2021. Im Anschluss fanden noch die Play-offs sowie die Relegation statt.

Modus 
In der ersten Saisonrunde spielten die 12 Vereine um die Platzierungen, deren Ergebnis in der zweiten Saisonhälfte die Grundlage für eine Aufteilung der Mannschaften auf zwei Gruppen zu je sechs Teams darstellte. Die sechs bestplatzierten Vereine erreichten die Meisterschaftsrunde, die Teams auf den Plätzen sieben bis zwölf spielten gegen den Abstieg. In den einzelnen Gruppen wurde die jeweils erreichte Punktzahl aus den 22 Spielen der Vorrunde übertragen.

Mannschaften

Erste Runde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Meisterschaftsrunde 
Die Werte aus der ersten Runde wurden mit in die Platzierungsrunden genommen.

Abstiegsrunde 
Die Werte aus der ersten Runde wurden mit in die Platzierungsrunden genommen.

UEFA-Conference-League-Playoff 
Die drei schlechtesten Teams der Meister- sowie das beste Team der Abstiegsrunde konkurrierten um einen weiteren Starterplatz in der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League 2021/22. Die Spiele wurden am 25. sowie am 28. Mai 2021 ausgetragen.

Runde 1

|}

Runde 2

|}

Relegation 
Der Neunte der Fortuna liga spielte gegen den Zweiten der 2. Liga um die Qualifikation für die Fortuna liga 2021/22. Die Spiele wurden am 25. sowie am 28. Mai 2021 ausgetragen.

|}

Torschützenliste 
Die Sortierung erfolgt analog zur Liga.

Weblinks 
 Offizielle Website der Liga

Einzelnachweise 

2020 21
Fußballsaison 2020/21